Der Unicodeblock Geometrische Formen, erweitert (engl. Geometric Shapes Extended, U+1F780 bis U+1F7FF) beinhaltet weitere geometrische Symbole als  Ergänzung zum Unicodeblock Geometrische Formen.

Liste 
Alle Zeichen haben die allgemeine Kategorie „Anderes Symbol“ und die bidirektionale Klasse „anderes neutrales Zeichen“.

Hinweise:
 Die Strichstärken werden mit zunehmender Breite mit „thin“ (dünn), „light“ (leicht), „medium“ (mittel), „bold“ (fett), „heavy“ (schwer) „very heavy“ (sehr schwer) und „extremely heavy“ (extrem schwer) bezeichnet.
 „Lozenge“ ist eine auf der spitzwinkligen Spitze stehende Raute. siehe dazu Raute (Symbol).
 „Diamond“ bezeichnet eine in Bezug auf die Textgrundlinie auf der Spitze stehende Raute mit rechten Winkeln, also ein auf der Spitze stehendes Quadrat.

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch, 144 kB)